Холм-Путятов — деревня в Рославльском районе Смоленской области России. Входит в состав Сырокоренского сельского поселения. Население — 1 житель (2007 год). 
 
Расположена в южной части области в 53 км к северо-востоку от Рославля, в 26 км севернее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»). В 20 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Жегловка на линии Смоленск — Сухиничи.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Рославльского района